Kussinikassak bezeichnet:
 Kussinikassak (Fluss, Sullorsuaq, mittig), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Sullorsuaq, nördlich), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Sullorsuaq, südlich), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Upernavik), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Illorsuit), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Nuussuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Perlerfiup Kangerlua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Qarassap Ikera), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Tasiusap Paa), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussinikassak (Fluss, Torsukattak), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland